Osoby o tym nazwisku:
 Néstor Gorosito – argentyński piłkarz i trener
 Nicolás Gorosito – argentyński piłkarz